Corey Peters peut désigner :
 Corey Peters, (1988-), un joueur américain de football américain ;
 Corey Peters (1983-), un skieur handisport néo-zélandais.